Andrzej Krzeptowski ist der Name folgender Personen:

* Andrzej Krzeptowski (Skisportler, 1902) (1902–1981), polnischer Skilangläufer und Skispringer
 Andrzej Krzeptowski (Skisportler, 1903) (1903–1945), polnischer Skilangläufer und Nordischer Kombinierer